Breitkopf är en bergstopp i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Zell am See och förbundslandet Salzburg, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Toppen på Breitkopf är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Breitkopf är huvudsakligen bergig, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Breitkopf. Runt Breitkopf är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Mittersill,  km nordost om Breitkopf. 

Trakten runt Breitkopf består i huvudsak av gräsmarker.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Land Salzburg
Berg i Österrike 2000 meter över havet eller högre